Зирекло — село в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Путятинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 35 километров на север от районного центра села Шарлык.

История 
Село возникло во второй половине XVIII века. Основателями были татары, выходцы из Башкирии. Название от татарского слова «зирек» — ольха.

Население 
Население составляло 183 человек в 2002 году (татары 96 %), 153 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района